Ломакина — женская форма русской фамилии .

Известные носители 
 Ломакина, Инесса Ивановна (1930—2007) — советская российская журналистка, монголовед, писательница.
 Ломакина, Мария Владимировна (1896—1964) — неангажированный художник середины XX века, ученица Петрова-Водкина.
 Ломакина, Наталия Борисовна (1905—1972) — советский зоолог, карцинолог и гидробиолог.
 Ломакина, Татьяна Юрьевна — директор Национального центра ЮНЕСКО\ЮНЕВОК в РФ, член Экспертного совета по экспериментальной работе при Президиуме РАО, доктор педагогических наук, профессор.
 Ломакина, Татьяна Юрьевна (скульптор) (род. 1955) — советский и российский скульптор, член-корреспондент Российской академии художеств (2011).